Leeuwen (gemeente), een voormalige gemeente die de plaatsen Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen omvatte.
Leeuwen (Roermond), kerkdorp in de gemeente Roermond (voorheen gemeente Maasniel, Nederlands Limburg).
Leeuwen (Reuver), wijk van Reuver en voormalige buurtschap in de gemeente Beesel (Nederlands Limburg).
Leeuwen (Wageningen), buurtschap in de gemeente Wageningen (Gelderland).

Zie ook
 Leeuw (doorverwijspagina)
 Leeuwte (Steenwijkerland)
 Leeuwte (De Wolden)
 Van Leeuwen